Dendrologická zahrada může být:

 název pro instituci Dendrologická zahrada v Průhonicích 
 jiný název pro arboretum